Boncourt puede referirse a los siguientes lugares:

 en :
 Boncourt, comuna del Cantón del Jura.

 en , las siguientes comunas:
 Boncourt, en el departamento de Aisne.
 Boncourt, en el departamento de Eure.
 Boncourt, en el departamento de Eure y Loir.
 Boncourt, en el departamento de Meurthe y Mosela.
 Boncourt-sur-Meuse, en el departamento de Mosa.
 Boncourt-le-Bois, en el departamento de Côte-d'Or.